Une découverte est de manière générale l'action de découvrir ce qui n'était pas connu auparavant.
Dans le domaine des sciences, on parle évidemment de découvertes scientifiques.
 En géologie, la découverte désigne la couche superficielle de roche.
 L'expression Grandes découvertes désigne l'ensemble des découvertes géographiques occidentales des .
 Découverte est une émission de télévision de vulgarisation scientifique de Radio-Canada.
 Découverte est une revue mensuelle éditée par le Palais de la découverte, un musée scientifique parisien.
 Découverte est une nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1884.
 Aux échecs, on parle d'échec à la découverte quand la pièce qui porte l'attaque sur le roi adverse n'est pas celle qui vient de jouer.
 La Découverte est une maison d'édition française.
 La Découverte est une ancienne mine de charbon à ciel ouvert à Decazeville en France.
 « Découvertes Gallimard » est une collection de poche des Éditions Gallimard.

Homonymie de titre